La place Saint-André peut faire référence à :
 la place Saint-André de Grenoble, en France ;
 la place Saint-André de Lille, en France ;
 la place Saint-André-des-Arts de Paris.